Ла Рабија има више значења:

 Ла Рабија (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Рабија (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Рабија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику